BT21 steht für:
 Brabham BT21, ein Formel-1-Rennwagen aus dem Jahr 1966

BT-21 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des Distriktes im Bhutan

BT0021